Надежла Петрова и Меган Шонесси — победительницы турнира.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Финал)
  Ай Сугияма /  Лизель Хубер (Второй раунд)
  Мартина Навратилова /  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Титул)
  Кара Блэк /  Элс Калленс (Первый раунд)
  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес (Полуфинал)
  Ли Тин /  Сунь Тяньтянь (Полуфинал)
  Марион Бартоли /  Мейлен Ту (Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Италии по теннису 2004